Brüskow ist der Name folgender Dörfer:

 Bruskowo Wielkie (deutsch Groß Brüskow), Dorf in der Gemeinde Słupsk (Stolp) im Powiat Słupski der polnischen Woiwodschaft Westpommern
 Bruskowo Małe (deutsch Klein Brüskow, kaschubisch Môłe Brëskòwò), Dorf im Nordwesten der polnischen Woiwodschaft Pommern